Reis lendários
 Érico I ( ou )
  
  
  
  
 Érico () — segundo Rimberto de Hamburgo. Talvez Érico III ou IV
 Érico dos Bons Anos  — não listado junto aos demais Érico

 Reis históricos

  
  
  
  
  
   e

Ver também
 Érico e Érico denominação comum dos reis Érico VII e Érico VIII.